D'Albertas est un nom de famille

Patronymes 

 Auguste-Félix d'Albertas (1788 - 1872), homme politique français
 Jean-Baptiste d'Albertas (1747 - 1829 ), homme politique français
 Jean-Baptiste d'Albertas (1716-1790) (1716-1790), magistrat français

Autres 
 
 Hôtel d'Albertas, hôtel particulier à Aix-en-Provence, France
 hôtel d'Albertas (Apt), hôtel à Apt, France
 Jardin d'Albertas, jardins privés à Bouc-Bel-Air, France